Henglein ist der Familienname folgender Personen:

 Arnim Henglein (1926–2012), deutscher Chemiker
 Friedrich August Henglein (1893–1968), deutscher Chemiker 
 Martin Henglein (1882–1963), deutscher Mineraloge

sowie des Unternehmens:
 Hans Henglein & Sohn, deutscher Lebensmittelhersteller